Москвин, Владимир Иванович:
 Москвин, Владимир Иванович (1904—1958) — советский актёр театра и педагог.
 Москвин, Владимир Иванович — Георгиевский кавалер, капитан; № 7355; 17 декабря 1844.